Фано (ФАНО) может означать:

Топонимы 
 Фано () — город в регионе Марке, Италия.
 Фано-Адриано — коммуна в Италии.

Фамилии 
 Фано, Гвидо Альберто (1875—1961) — итальянский пианист, композитор и музыкальный педагог.
 Фано, Джино (1871—1952) — итальянский геометр.
 Фано, Джулио (Giulio Fano) (1856—1930) — итальянский физиолог.
 Фано, Уго (1912—2001) — американский физик-теоретик итальянского происхождения.
 Фано, Роберт Марио (1917—2016) — американский учёный итальянского происхождения, специалист в области компьютерных наук (Computer Science), профессор MIT.

Аббревиатура 
 ФАНО России (2013—2018) — Федеральное агентство научных организаций, орган исполнительной власти в России, упразднён в 2018 году.

См. также 
 Фановая система — разновидность канализации.